Eliza Doolittle kan syfta på:

 Eliza Doolittle – en av rollfigurerna i George Bernard Shaws pjäs Pygmalion
 Eliza Doolittle (sångare) (1988–), artistnamn för engelska sångaren/låtskrivaren Eliza Sophie Caird